Osoby o tym nazwisku:
 Carl Meinhof – niemiecki językoznawca, nauczyciel, wykładowca akademicki i pastor ewangelicki
 Ulrike Meinhof – niemiecka dziennikarka i współzałożycielka skrajnie lewicowej organizacji terrorystycznej Frakcja Czerwonej Armii